Allium arenarium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium arenarium descrita por Fr. es el Allium vineale de L.
Allium arenarium descrita por Wahlenb. es el Allium vineale de L.
Allium arenarium descrita por L. es el  Allium scorodoprasum de L.
Allium arenarium descrita por Sadler es el Allium sativum de L. 
Allium arenarium descrita por Thunb. es el Allium thunbergii var. thunbergii

Referencias